Factotum – termine nato dalla composizione delle parole latine fac e totum (in italiano: "fa' tutto") che indica una figura di lavoratore versatile che risolve problemi e situazioni di ogni sorta.
 Factotum – romanzo di Charles Bukowski del 1975 
 Factotum – film del 2005 diretto da Bent Hamer, tratto dall'omonimo romanzo di Bukowski
 Largo al factotum – celebre cavatina di Figaro dal I atto del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini (1816)